Mieczysław Gajda (1931–2017) – polski aktor teatralny i filmowy
 Mieczysław Antoni Gajda (1945–2022) – polski aktor teatralny i filmowy